Ангат () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. . Официальный код — 7 05 02.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Хазер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 АНП занимает 6 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля